Пищальники — село, Черкаська область, Канівський район
 Пищальники — піхота війська князівства Московського